«А́лбертс» () — латвийский футбольный клуб, основанный 29 сентября 2001 года и названный в честь известного латвийского футболиста Альберта Шейбелиса. С 2008 года команда представляет Царникаву.

История 
Футбольный клуб был основан 29 сентября 2001 года, объединившись нескольким единомышленникам, а название «Албертс» клуб получил в честь Альберта Шейбелиса — игрока и капитана сборной Латвии межвоенного времени.

С 2002 года «Албертс» выступал во Второй лиге Латвии, а в 2004 году клубу позволили играть в Первой лиге. Однако, в Первой лиге «Албертс» был явным аутсайдером, и три сезона подряд занимал предпоследнее место. В конце 2006 года «Албертс» объединился с футбольным клубом «Ауда», сохранив название последнего.

Названия 
 «Албертс» (2001–2006, с 2009 года)
 «Вецайс Албертс» (2007–2008)

Результаты выступлений 

1 ЛФФ одобрила повышение клуба «Албертс» в Первую лигу, согласно спортивному принципу.2 «Албертс» объединился с клубом «Ауда» и отозвал своё участие в Первой лиге.

Примечания

Ссылки 
 Сайт футбольной школы имени Юриса Доценко «Албертс» 

Футбольные клубы, основанные в 2001 году
Футбольные клубы Латвии
Футбольные клубы Риги
Царникавский край